Aleksej Nemov – ex ginnasta russo
 Anton Nemov – alpinista russo
 Pёtr Nemov – ex calciatore russo, centrocampista
 Robert Semjonovitsj Nemov – accademico russo